Аугусти (), Августи (Avgousti):

  (1827—1886) — немецкая писательница.
 Аугусти, Иоганн Христиан Вильгельм (1772—1841) — протестантский богослов.
  (род. 1977) — кипрский футболист, тренер.
 Августи, Фридрих Альбрехт (Augusti, Friedrich Albrecht; урожд. Josua Ben Abraham Herschel; 1691—1782) — немецкий писатель.

См. также 
 «Деяния божественного Августа» (лат. Res Gestae Divi Augusti) — краткая автобиография первого римского императора Октавиана Августа.

Примечания